Hinojales és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Sierra de Huelva.

Demografia

Referències

Enllaços externs 
 Web de Hinojales 
 Hinojales - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia

Municipis de la Sierra de Huelva